Shagang (kinesiska: 沙冈, 沙冈镇) är en köping i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 97 kilometer sydväst om provinshuvudstaden Guangzhou.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Guangdong
WP:Projekt Kina